P-klass kan avse:

Fartyg och yachter
 Pelorus-klass – en brittisk fartygsklass bestående av 11 bepansrade kryssare i Royal Navy och Royal Austtralian Navy från 1890- till 1920-talet
 P-klass (kryssare) – en tysk fartygsklass bestående av 12 tunga kryssare planerade för konstruktion för Kriegsmarine under sena 1930-talet, men avbeställdes innan byggnation påbörjades
 O och P-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av åtta jagare i Royal Navy byggda under andra världskriget